13-та молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з 21 липня 2016 по 30 травня 2017 року.

Учасники 

У турнірі беруть участь 12 молодіжних команд:

 — нові команди.

Перший етап 
|}

Другий етап 
|width="125"| 
|valign="top"|

 Група 2 

|}
|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2016—2017: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2016—2017: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2016—2017: друга ліга
 Кубок України з футболу 2016—2017

Посилання 
 Чемпіонат U-21. Сезон 2016/2017 на офіційному сайті ПЛ 

2016 у футболі
2017 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2016 в українському спорті
2017 в українському спорті